

Persone
Ben Youngs – rugbista a 15 inglese
Jennifer Youngs – attrice e cantante statunitense
Nick Youngs – ex rugbista a 15 inglese
Tom Youngs – rugbista a 15 inglese

Altro
Youngs & Son – azienda britannica di strumenti scientifici